

Codici 
 ICY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Icy Bay (Stati Uniti)

Musica 
 ICY  – gruppo musicale islandese che ha partecipato all'Eurovision Song Contest 1986
 Icy  – singolo di Gucci Mane del 2005
 Icy – singolo delle Itzy del 2019
 Icy – singolo di Kim Petras del 2019
 Icy – EP di Saweetie del 2019

Informatica 
 Icy  – Applicazione non ufficiale per iPhone.

Altro 
 Icy – leader delle Trix nel cartone animato Winx Club